CSI, akronymet har forskellige betydninger:

 Center for Software Innovation – CSI er en del af den Jysk-fynske IT-satsning, der blev igangsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2002.
 CSI: Crime Scene Investigation – TV-serie.
 CSI: Miami – TV-serie
 CSI: New York – TV-serie
 Crime Scene Investigation – computerspil.